Піп Іван Мармароський — гора в Українських Карпатах, одна з вершин Гуцульських Альп (частина Мармароського гірського масиву). Висота — 1936 м.
 Піп Іван Чорногірський — гора в Українських Карпатах, одна з найвищих вершин хребта Чорногора, Висота — 2028 м.